Макна́лти () — ирландская фамилия. Известные носители:

  (род. 1986) — британский и ирландский автогонщик, второй водитель чемпиона Великобритании по ралли и победителя Ралли Острова Мэн (2010) Кита Кронина.
 Макналти, Брэндон (род. 1998) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Макналти, Гарри (род. 1993) — ирландский регбист, игрок сборной Ирландии по регби-7.
  (род. 1974) — ирландский игрок в гэльский футбол и политик, чемпион Ирландии в составе команды графства Арма (2002), брат Энды Макналти.
  (1900—1972) — американский католический священник, епископ Патерсона (1953—1963) и Буффало (с 1963).
  (1918—201) — канадский политик, член Палаты общин (1962—1972).
  (1925—2009) — американский политик, член Палаты представителей от штата Аризона (1983—1985).
  (род. 1985) — британский футболист, игрок Чемпионата Уэльса в составе клуба «Бангор Сити».
  (род. 1949) — американский лыжник, участник зимних Олимпийских игр (1972).
  (1879—1943) — британский католический священник, епископ Ноттингема (с 1932).
  (1898 — не ранее 1959) — американский католический священник, президент Университета Сетон-Холл (1949—1959).
  (род. 1994) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Харлекуинс».
 Макналти, Дональд — новозеландский хип-хоп-музыкант, участник группы Nesian Mystik; соавтор композиций, удостоенных премии Австралазийской правовой ассоциации.
  (род. 1953) — австралийская джазовая певица, лауреат Австралийской джазовой премии Белла за лучший австралийский вокальный альбом (2013).
  (1887—1965) — американский тренер по боксу.
  (род. 1947) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1989—2009).
  (род. 1953) — ирландский и зимбабвийский гольфист, участник Кубка мира в составе сборной Зимбабве (1993—2001).
  (род. 1980) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Корк Сити» (2005, 2017).
  (род. 1992) — британский футболист, игрок Чемпионата Шотландии в составе клуба «Хиберниан».
 Макналти, Мэттью (род. 1982) — английский актёр.
  — австралийский киномонтажёр, лауреат премии Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств (2019).
  (1902—1985) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Кардиналс» (1925).
 Макналти, Пол (род. 1953) — фортепианный мастер, реставратор.
  (1899—1963) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс».
  (1899—1980) — американский морской офицер, суперинтендант Академии Торгового флота США (1946—1948).
  (род. 1956) — американский статистик, президент Американской статистической ассоциации (2006).
  (род. 1966) — ирландский автогонщик, победитель Чемпионата Ирландии по ралли на тармаке (2011).
 Макналти, Том (род. 1962) — британский футболист, обладатель Кубка ирландской лиги в составе клуба «Дандолк» (1987).
  (1818—1898) — ирландский католический священник, епископ Мита (с 1866).
 Макналти, Томас (1929—1979) — английский футболист.
  (род. 1957) — британский футболист, игрок Высшего дивизиона Нидерландов в составе клуба «Зволле».
  (род. 1958) — британский политик, член Палаты общин (1997—2010).
  (род. 1973) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Колорадо (2011—2013).
  (1872—1926) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1923—1925).
  (род. 1966) — американский театральный критик, главный театральный критик газеты Los Angeles Times, председатель жюри Пулитцеровской премии за лучшую драму (2010).
  (род. 1994) — ирландский хёрлер, чемпион Национальной лиги хёрлинга в составе команды графства Уотерфорд (2015).
  (род. 1995) — британский регбист, игрок Главной лиги регби в составе клуба «Регби Юнайтед Нью-Йорк».
  (1856—1943) — ирландский писатель и драматург.
 Макналти, Эмибет (род. 2001) — ирландско-канадская актриса.
  (род. 1977) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Арма (2002), брат Джастина Макналти.

Примечания